Force Majeure — девятый студийный альбом немецкой группы электронной музыки Tangerine Dream, изданный в 1979 году.

Перед записью альбома группу покинул Стив Джолифф, и группа вернулась к чисто инструментальной музыке.

Характеристика 
Вслед за Stratosfear, альбом продолжил развитие Tangerine Dream в направлении более простого по структуре и ритму, более мелодичного звучания, к которому группа окончательно перейдет в 1980-е годы.

Хотя имя Tangerine Dream обычно связывают с синтезаторами и движением эмбиент, которое пришло десятилетие спустя после выхода альбомов Phaedra, Stratosfear и Rubycon, на этом альбоме группа демонстрирует скорее спейс-рок, где гитара и барабаны играют не менее важную роль, чем клавишные. Музыка альбома с ускорением движется вперед, и общий темп если и замедляется, то редко и не надолго.

«Cloudburst Flight» ушла по звучанию дальше других композиций от Берлинской школы электронной музыки 1970-х годов в направлении прогрессивного рока, и дала возможность Эдгару Фрезе продемонстрировать своё виртуозное владение 6-струнной гитарой.

Переработанные фрагменты из композиций «Force Majeure» и «Cloudburst Flight» были использованы в саундтреке фильма «Рискованный бизнес» под названиями «Lana» и «Guido The Killer Pimp» соответственно. А заново аранжированный фрагмент из «Thru Metamorphic Rocks» под названием «Igneous» использован в фильме «Вор».

Признание 
Force Majeure получил положительные отзывы критики и стал четвёртым альбомом Tangerine Dream по объему продаж в Великобритании. Он поднялся до 26 места в британском чарте альбомов и продержался там 7 недель.

Список композиций 
 «Force Majeure» 18:17
 «Cloudburst Flight» 7:27
 «Thru Metamorphic Rocks» 14:30

Музыканты 
 Эдгар Фрезе — клавишные, электрические и акустические гитары, эффекты
 Кристофер Франке — клавишные, секвенсоры
 Клаус Кригер — барабаны и перкуссия
 Эдуард Майер — виолончель

Примечания

Ссылки 
 http://www.allmusic.com/album/force-majeure-mw0000196013 
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=6350 
 http://www.voices-in-the-net.de/force_majeure.htm 
 http://www.discogs.com/Tangerine-Dream-Force-Majeure/release/406396 

Альбомы Tangerine Dream